

Patronyme 

 André Ducharme (1961-), auteur, comédien et humoriste québécois ; 
 Anne-Marie Ducharme (1902-1985), actrice québécoise ;
 Camille Ducharme (1908-1984), comédien québécois ;
 Charles Romulus Ducharme (1886-1976), homme politique canadien ;
 
 Léandre Ducharme (1817-1897), patriote franco-canadien ;
 Nathalie Ducharme, réalisatrice, scénariste, directeur de la photographie, productrice, monteuse et actrice ;
 Réjean Ducharme (1941-2017), écrivain, dramaturge, scénariste et sculpteur québécois ;
 Yvan Ducharme (1937-2013), humoriste et acteur québécois ;
 Yves Ducharme (1958-), homme politique québécois.

Divers 

 Pont Ducharme, pont couvert du Québec situé à La Bostonnais, construit en 1946 et classé monument historique en 2006

Patronyme québécois